Rio Verde pode ser:

Localidades 
Rio Verde, município em Goiás
Rio Verde de Mato Grosso, município no Mato Grosso do Sul
Rio Verde (Arizona), região censitária dos Estados Unidos
Río Verde, comuna chilena
Lucas do Rio Verde, município no Mato Grosso
Carmo do Rio Verde, município em Goiás
Conceição do Rio Verde, município em Minas Gerais

Hidrografia 
Brasil
Rio Verde (Bahia)
Rio Verde (rio de Goiás)
Rio Verde (rio de Mato Grosso)
Rio Verde (Mato Grosso do Sul)
Rio Verde (Paraná)
Rio Verde (Pernambuco)
Rio Verde (São Paulo)
Rio Verde (Minas Gerais)

México 
Río Verde (Sinaloa)
Río Verde (Oaxaca)

Outros
Esporte Clube Rio Verde, clube de futebol de Rio Verde, Goiás.

Ver também
 

Desambiguações de topônimos